Sargaça é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Halimium halimifolium subsp. halimifolium
 Halimium halimifolium subsp. multiflorum
 Halimium lasianthum subsp. alyssoides

Ver também 
 Sargaço